Sezon 1998/1999 klubu AS Roma.

Sezon 
W sezonie 1998/1999 Roma zajęła 5. miejsce, natomiast w Pucharze UEFA dotarła do ćwierćfinału i odpadła po porażce w dwumeczu z Atlético Madryt (1:2, 1:2). Był to ostatni sezon Zdenka Zemana na stanowisku trenera. Echem odbiły się jego oskarżenia o stosowaniu dopingu przez piłkarzy Juventusu.

Rozgrywki 
 Serie A: 5. miejsce
 Puchar Włoch: 1/8 finału
 Puchar UEFA: ćwierćfinał

Skład i ustawienie zespołu

Zobacz też 
 AS Roma

AS Roma w poszczególnych sezonach